Лора Уэлш () — британская инди-поп-певица и автор песен из Стаффордшира.

Биография 
В конце 2000-х Лора Уэлш была вокалисткой группы Laura & the Tears, с которой выпустила один EP «Love Live On!» в 2009 году. После распада группы певица переехала в Лондон и начала сольную карьеру (сперва под сценическим именем Hey Laura, а затем под собственным именем, Laura Welsh). Работая с Эмилем Хейни и , она выпустила несколько синглов в 2013 году на лейбле Outsiders/Polydor Records. В 2014 году Уэлш выступала на разогреве у Элли Голдинг и London Grammar, а также записала вокал для песни «Here for You» электронного дуэта , которая попала в британские хит-парады. В 2014 году в Америке её EP Laura Welsh занял 23 место в чарте Billboard Heatseekers, а в 2015 году сингл Undiscovered, прозвучавший в фильме «Пятьдесят оттенков серого», занял 38-ю позицию в хит-параде Rock Songs.

Дебютный сольный альбом «Soft Control» вышел в марте 2015 года.

Дискография 

Laura Welsh EP (Polydor Records, 2014)
Soft Control (Polydor Records, 2015)
See Red EP (TwentyTwoSeven Recordings, 2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лоры Уэлш
 Pitchfork: Laura Welsh — Soft Control
 Glamour magazine: Why you need to know about Laura Welsh
 The Line of Best Fit: Laura Welsh - Soft Control
 Интервью
 Интервью

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Стаффордшире
Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Певцы и певицы XXI века
Поп-вокалисты Великобритании
Исполнители Universal Records